Eibach (Neurenberg), een stadsdeel van de Duitse stad Neurenberg, deelstaat Beieren
Eibach (Dillenburg), een stadsdeel van de Duitse gemeente Dillenburg, deelstaat Hessen